Pitt nebo pit může být:

Pit 
 Pit buňka – granulární lymfocyt přítomný v jaterních sinusoidách
 Velký Pit – řeka v Krasnojarském kraji v Rusku
 Pit – řeka v Kalifornii
 Sdružení katolických duchovních Pacem in terris (PiT) – kolaborantské sdružení v ČSSR

Pitt 
 neoficiální zkratka pro Pittsburskou univerzitu

příjmení osob
 Brad Pitt (* 1963) – americký herec
 James Pitt (* 1963) – americký herec
 Michael Pitt (* 1981) – americký hudebník a herec
 William Pitt (1708–1778) – britský státník a politik
 William Pitt (mladší) (1759–1806) – britský politik

v geografii
 Pitt Island – ostrov v Tichém oceánu

Rozcestníky - příjmení